MIF steht für:
 Maker Interchange Format, eine ASCII-basierte Markup-Sprache für komplexe  Texte.
 MapInfo Interchange Format, siehe MIF/MID
 Macrophage Migration Inhibitory Factor, ein Zytokin
 Melanotropin Inhibiting Factor, ein Hormon
 Multilateral interchange fee (zwischen Banken für Kreditkartenzahlungen)
 Mikroimmunfluoreszenztest (mikrobiologisches Nachweisverfahren)
 Mischfrankatur, Freimachung von Post

mif steht für:
 Mofu-Gudur (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung